Valter Francisco Régis (, ) é um político brasileiro.

Foi prefeito de Barra Velha, município do estado de Santa Catarina, no período de 1983 a 1988, eleito pelo partido Partido Democrático Social (PDS). Foi um dos grandes incentivadores do Circo Escola, único no estado de Santa Catarina.

Prefeitos de Barra Velha
Membros do Partido Democrático Social